Gisborne kan syfta på följande platser:

 Gisborne, Australien, ort i Victoria, Australien
 Gisborne, Nya Zeeland, stad i nordöstra Nya Zeeland
 Gisborne District, region i nordöstra Nya Zeeland